De Slalom voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 27 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelverdediger was de Oostenrijker Benjamin Raich.

Resultaten

Bronvermelding 
  Uitslag 1e run
  Uitslag 2e run

Mannen slalom